Carl and the Passions — „So Tough“ — восемнадцатый студийный альбом американской рок-группы The Beach Boys. Пластинка вышла в мае 1972 года на Brother Records в составе двойного альбома вместе Pet Sounds 1966 года (в Европе альбом вышел отдельным изданием). Carl and the Passions — „So Tough“ занял 50-е место в американском хит-параде журнала Billboard.

Об альбоме 
Диск назван в честь Карла Уилсона и его первой группы, отдавая, таким образом, должное тому факту, что к тому времени Карл Уилсон стал лидером и продюсером The Beach Boys вместо своего брата Брайана Уилсона, который в конце 1960-х годов по большей части отошёл от дел коллектива. В записи материала приняли участие новые члены группы: южноафриканцы Рики Фатаар и Блонди Чаплин.

Список композиций 

В 2000 году альбом был переиздан на одном компакт-диске вместе со следующим альбомом Holland.

Альбомные синглы 
 You Need a Mess of Help to Stand Alone / Cuddle Up (Brother 1091; 15 мая 1972)
 Marcella / Hold On Dear Brother (Brother 1101; 26 июня 1972; № 110)

Примечания 

Альбомы The Beach Boys
Альбомы Brother Records
Альбомы 1972 года
Альбомы, записанные на домашней студии
Альбомы Capitol Records
Альбомы, спродюсированные Брайаном Уилсоном